Josef Schulte ist der Name folgender Personen:

* Josef Schulte (Theologe, 1929) (1929–2014), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Josef Schulte (Theologe, 1942) (1942–2022), deutscher Theologe, Ordensgeistlicher und Seelsorger
 Josef Theodor Schulte (1894–1956), deutscher Verbandsjurist und Politiker